Лега́т (от , «предписывать, назначать, делегировать»):

 Легат — в римском праве специально оговорённый в завещании дар, вычитавшийся из общей наследственной массы, предназначенный конкретному лицу.
 Легат — посланник римского сената.
 Папский легат — личный представитель папы Римского на срок, необходимый для выполнения поручения.

Фамилия 
 Легат — Обуховы — русская театральная династия шведского происхождения. Её представители:
 Легат, Густав Иванович (1837—1895) — артист балета и педагог, основатель династии.
 Легат, Николай Густавович (1869—1937) — артист балета, балетмейстер, педагог и карикатурист.
 Легат, Сергей Густавович (1875—1905) — артист балета, балетмейстер, педагог и карикатурист.
 Легат, Татьяна Николаевна (1934—2022) — советская балерина, балетный педагог, заслуженная артистка РСФСР (1960).

 Двойная фамилия
 Сарафанова-Легат, Клавдия Фёдоровна (1911—1989) — советский художник-график.

Топоним 
 Легаты — деревня в Кобринском районе Брестской области Белоруссии.

См. также 
 Делегация — передача полномочий.